Antweiler ist ein Ortsname und ein Bauwerksnamenteil:
 Antweiler, Ortsgemeinde im Landkreis Ahrweiler, Rheinland-Pfalz
 Antweiler (Mechernich), Stadtteil von Mechernich, Kreis Euskirchen, Nordrhein-Westfalen
 Untere Burg Antweiler, Wasserburg in Antweiler, Stadt Mechernich, Kreis Euskirchen, Nordrhein-Westfalen

Antweiler ist ein Familienname:
 Christoph Antweiler (* 1956), deutscher Ethnologe
 Friedrich von Solemacher-Antweiler (1832–1906), deutscher Gutsbesitzer und Politiker
 Kerstin Radde-Antweiler, deutsche Religionswissenschaftlerin
 Viktor von Solemacher-Antweiler (1889–1945), Landrat des Kreises Büren

Siehe auch:
 Annweiler
 Answeiler